Surrey steht für:

 Königreich Surrey, ehemaliges angelsächsisches Königreich
 Surrey, eine englische Grafschaft
 Surrey (Bliss), US-amerikanische Automobilmarke 
 Surrey (British Columbia), Stadt im Großraum Metro Vancouver, im Westen Kanadas
 Surrey (Jamaika), eine jamaikanische Grafschaft
 Surrey (Schiff), britisches Frachtschiff
 Surrey (Fuhrwerk), eine Kutschen- oder Automobilbauart
 Surrey Satellite Technology, britisches Unternehmen für Raumfahrttechnik

Surrey ist der Familienname von:
 Detlef Surrey (* vor 1979), deutscher Illustrator und Comic-Zeichner
 Stanley Sterling Surrey (1910–1984), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Surry